Eucommia steht für:
 eine Gattung der Familie Eucommiaceae aus der Ordnung der Garryales, siehe Eucommia ulmoides
 (9019) Eucommia, Asteroid des Hauptgürtels